Pel Sistema Internacional d'Unitats, consulteu Sistema Internacional d'Unitats.

Sistema Internacional e, per relacions internacionales, del medi ambient pels diferents estats i les institucions internacionals com l'ONU o l'OCDE, la interacció en el món. El termini es basa en estudis Relacións Internacionales, en general. Porta en si, la idea de jerarquia entre els Estats membres, sobre la base de la capacitat dels polítics, militars i econòmics. A vegades és referit simplement com a "sistema" o "govern mundial".

Es tracta d'una categoria de Relacions Internacionals, i la seva formulació pel reconeixement que les relacions entre els Estats es guien pels elements estructurals en el seu context d'interacció: les lleis internacionals, les institucions, aliances, associacions, etc. A diferència de la simple idea de camp la "llei de la força" o la suposada absència d'un ordre jurídic internacional.

Aquesta formulació teòrica pot predir o almenys donar un marc concret de l'evolució de les relacions internacionals a assenyalar en aquest context, la jerarquia entre els estats, d'acord amb la seva força, ja sigui econòmic o polític-militar, en contraposició amb el marc d'un caòtic " l'anarquia internacional. "

Entre els exemples pot ser citat com el sistema europeu existia en el , que és un sistema multipolar dels estats es caracteritza entre 1815 i 1914, o bipolar / tripolar després de la Segona Guerra Mundial.

Fonts i enllaços externs 
 Relaciones internacionales, la selecció dels articles del Cato Institute 
 http://www.irtheory.com

Relacions internacionals